Rapmerejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rapmerejaureh (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (24 ha)
Rapmerejaureh (Kalls socken, Jämtland, 709846-137042), sjö i Åre kommun,  (35,3 ha)
Rapmerejaureh, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (56,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn